O Foot-Ball Club Padeiral foi um clube de futebol de campo brasileiro que fechou na década de 1930, na cidade de Rio Grande (Rio Grande do Sul). Criado por um grupo de padeiros, disputou o Campeonato Gaúcho, em 1929 e um campeonato citadino.. Tinha as mesmas cores listradas (amarelo e preta) do Bagé e do uruguaio Penharol.

Em 1927, após a morte de um torcedor, mudou o nome para Foot-Ball Club Americano e começou a usar camisetas vermelha e branca (à semelhança do , sendo extinto na década seguinte.

Clubes esportivos fundados em 1921
Clubes de futebol de Rio Grande (Rio Grande do Sul)
Clubes_de_futebol_extintos_do_Rio_Grande_do_Sul
Fundações no Rio Grande do Sul em 1921